

Села:
 Очеретувате — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Очеретувате — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Очеретувате — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Зайцівська сільська громада
 Очеретувате — Запорізька область, Пологівський район, Більмацька селищна громада
 Очеретувате — Запорізька область, Пологівський район, Токмацька міська громада
 Очеретувате — Полтавська область, Кременчуцький район